

Cinema 
 The Quack – film del 1914 diretto da Wallace Reid
 The Quack – film del 1914 diretto da Wilbert Melville

Televisione 
 The Quack – episodio della serie televisiva The Rovers (1970)